

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 32, w tym 1 podstawowa
 Ogrody – część miasta Biłgoraj
 Ogrody – część miasta Kalisz
 Ogrody – część miasta Kazimierza Wielka
 Ogrody – część miasta Kozienice
 Ogrody – część miasta Opole Lubelskie
 Ogrody – część miasta Płock
 Ogrody – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Jeżyce
 Ogrody – część miasta Sędziszów Małopolski
 Ogrody – część miasta Siedlce
 Ogrody – część miasta Więcbork
 Ogrody – część wsi Łukowa w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Łukowa
 Ogrody – część wsi Wojcieszków w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków 
 Ogrody – część wsi Wohyń w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń 
 Ogrody – część wsi Olszyny w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Ogrody – część wsi Osiek w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek 
 Ogrody – część wsi Ochmanów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice 
 Ogrody – część wsi Podłęże w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice 
 Ogrody – część wsi Słomiróg w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice 
 Ogrody – część wsi Kałków w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Ogrody – część wsi Oleksianka w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz
 Ogrody – część wsi Ożańsk w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów 
 Ogrody – część wsi Drohobyczka w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Ogrody – część wsi Cieszkowy w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin 
 Ogrody – część wsi Masłów Pierwszy w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów 
 Ogrody – część wsi Baczyna w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Ogrody – część wsi Dęba w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Ogrody – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Ogrody – część wsi Sadowie w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Ogrody – część wsi Skowronno Górne w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Ogrody – część wsi Wola Zagojska Dolna w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Ogrody – część wsi Słupcza w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy 
 Ogrody – część wsi Niedźwice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica
 Ogrody – przysiółek wsi Lasocice w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Święciechowa

Inne 
 Ogrody – osiedle mieszkaniowe w Augustowie
 Ogrody – osiedle samorządowe Ostrowca Świętokrzyskiego
 Ogrody – polana na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym
 Ogrody – album grupy IRA

Zobacz też 
 ogród